Le tournoi de squash Apawamis Open 2008 est l'édition 2008 du Apawamis Open qui se déroule du  au  à Rye (New York). Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Gold 45 et il est doté de  de prix. Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

La  mondiale Nicol David remporte son  titre WISPA en finale face à Natalie Grinham.

Têtes de série

Tableau

Références 

2008
Squash en 2008
Sport dans l'État de New York en 2008
Sport en janvier 2008
Sport en février 2008